Sumail kan syfta på följande platser:

Irak 

 Nāḩīyat Saymayl, underdistrikt, Dahuk, 
 Qeza-î Sêmêl, distrikt, Dahuk,

Iran 

 Sarmal, ort, Bushehr, 

Robotskapade Irakförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar